Le  peut faire référence à la  d'une grande ville.
 Le  de Budapest (Kispest)
 Le  de Paris (Buttes-Chaumont)
 Le  de Vienne (Döbling)